L'edizione 1960-1961 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette. Capocannoniere del torneo fu Giuliano Robbiani (Grasshoppers), con 27 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1959-1960 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Lugano e il Bellinzona, mentre dalla Lega Nazionale B 1959-1960 sono stati promossi il Friburgo e lo Young Fellows Zurigo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1961-1962
      Vincitore della Coppa Svizzera 1960-1961 e qualificato in Coppa delle Coppe 1961-1962
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1961-1962.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Servette Campione di Svizzera 1960-1961 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1961-1962.
 La Chaux-de-Fonds vincitore della Coppa Svizzera 1960-1961 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1961-1962.
 Winterthur e Chiasso retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1960 e 1961.
L'Express, annate 1960 e 1961.
L'Impartial, annate 1960 e 1961.
Le Temps, annate 1960 e 1961.
Tribune de Lausanne, annate 1960 e 1961.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1960-1961